Хрущёва — женская форма русской фамилия . Известные носительницы: Хрущёва, Людмила Владимировна (род. 1955) — советская легкоатлетка, тренер.
 Хрущёва, Настасья Алексеевна (род. 1987) — российский композитор, пианистка.
 
 Хрущёва, Рада Никитична (1929—2016) — дочь Н. С. Хрущёва, супруга главного редактора «Известий» А. А. Аджубея.